akcent – sposób wymowy (artykulacji, intonacji)
 akcent wyrazowy
 akcent zdaniowy
 akcent muzyczny
 akcent diakrytyczny
 Akcent – polski zespół muzyczny
 Akcent – rumuński zespół muzyczny
 Akcent – czasopismo literacko-artystyczne

Zobacz też 
 Akcenty